Бернард Слихер ван Бат (;  — ) — нидерландский , в частности сельского хозяйства, ; также специалист по истории Латинской Америки. Наиболее известная работа «Аграрная история Западной Европы (500—1850)» (1960; переведена на английский, японский, итальянский, испанский и португальский языки). Эмерит-профессор Лейденского университета.

Учился на археолога и историка в Гронингене и Утрехте.
Докторскую степень cum laude получил в Амстердамском университете в ноябре 1945 года. С 1956 года — полный профессор.

В 1967/68 году — приглашённый профессор Чикагского университета.
В 1976—81 годах — экстраординарный профессор истории Латинской Америки Лейденского университета.

Член-корреспондент Британской академии (1971).

В 1941 году женился, детей не было.

Примечания

Ссылки 
 ,  

Преподаватели Лейденского университета
Преподаватели Вагенингенского университета
Члены-корреспонденты Британской академии
Почётные доктора Брюссельского свободного университета (нидерландскоязычного)